Le Zervreilasee est un lac artificiel situé sur la commune de Vals, dans le canton des Grisons, en Suisse. Le barrage a été construit en 1957.

Géographie 
Sa superficie est d'environ  et sa profondeur maximale est de . Le lac se situe à environ  du village de Vals.

Notes et références 

Lac du canton des Grisons
Lac des Alpes suisses
Système hydrologique du Rhin